

Nautica 
 Marosi – moto ondoso del mare molto intenso. Spesso si trova al plurale marosi ed associato alla parola tempesta

Persone 
 Ádám Marosi (1984) – pentatleta ungherese
 József Marosi (1934) – schermidore ungherese
 Katalin Marosi (1979) – tennista ungherese
 László Marosi (1962) – direttore d'orchestra ungherese
 Miklós Marosi (1942) – architetto ungherese
 Paula Marosi (1936-2022) – ex schermitrice ungherese
 Péter Marosi (1920-1998) – giornalista ungherese con cittadinanza romena
 Sándor Marosi (1929-2009) – ecologo ungherese